Gautier är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Cyril Gautier, fransk tävlingscyklist
 Didier Gautier (1792–1872), fransk cirkusdirektör verksam i  Sverige
 Émile-Félix Gautier, fransk geograf
 Jean Baptiste Gautier, fransk cirkusdirektör
 Judith Gautier,fransk författare
 Léon Gautier, fransk lärd
 Roger Gautier (1922–2011), fransk roddare
 Théophile Gautier, fransk författare

Franska efternamn